Candeda puede referirse a:

Candeda (Carballeda de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.
Candeda (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Candeda (Marcelle), lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos.
A Candeda (Villamarín), lugar de la parroquia de Villamarín, concello de Monforte de Lemos.

Véase también
Candedo